Geef acht, een militair commando
 Geeeeef acht!, een stripboek